American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) - największa amerykańska centrala związkowa, zrzesza 54 związki zawodowe i 10 mln pracowników.

Prezydenci

AFL 
 Samuel Gompers, 1886–1894
 John McBride, 1894–1895
 Samuel Gompers, 1895–1924
 William Green, 1924–1952
 George Meany, 1952–1955

AFL-CIO 
 George Meany (1955–1979)
 Lane Kirkland (1979–1995)
 Thomas R. Donahue (1995)
 John J. Sweeney (1995–2009)
 Richard Trumka (2009-2021)

Organizacje w Stanach Zjednoczonych
Amerykańskie związki zawodowe